Amstetten steht für:

 Amstetten (Württemberg), Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Amstetten, Stadt in Niederösterreich
 Bezirk Amstetten
 Dekanat Amstetten
 Landtagswahlkreis Amstetten
 Amstetten, Name einer Dampflokomotive, siehe Eisenbahnunfall von Timelkam